Das Zürichsee-Schwimmen ist ein Schwimmwettbewerb durch den gesamten Zürichsee. Er findet jährlich im August statt und wird vom Sri Chinmoy Marathon Team organisiert. Der Streckenverlauf ist von Rapperswil, Strandbad  nach Zürich, Tiefenbrunnen, Strandbad mit einer Streckenlänge von 26 Kilometern. Er ist das längste Langstreckenschwimmen der Schweiz und gehört zu den weltweit längsten Schwimmmarathonrennen.

Geschichte 
Offiziell wurde diese Strecke vor den Wettkampf-Veranstaltungen von zwei Personen durchschwommen: Am 21. Juli 1929 von Fritz Daschinger (Zürich) in der Zeit von 12:27 Stunden und am 4. August 1946 von Josef Schenk (Pratteln) in 10:31:55 Stunden.

Die erste Marathonschwimm-Veranstaltung im Zürichsee wurde 1969 vom SC Zürich und SV Limmat unter dem Patronat der Firma Strath-Labor AG (Hersteller Biostrath) mit neun Teilnehmern veranstaltet. 1987 begründete das Sri Chinmoy Marathon Team das Zürichsee-Marathon-Schwimmen neu im Rahmen der „Weltrekordspiele des Unmöglichen“ (Impossibility Challenger). Seither wurde es jährlich ausgetragen (mit Ausnahme von 1997 und aufgrund der COVID-19-Pandemie 2020).

Kategorien 
Folgende Kategorien gibt es (Stand 2014):
 Soloschwimmer (in Altersklassen unterteilt)
 Neoprenanzug (in Altersklassen unterteilt)
 Staffeln ohne Neoprenanzug (offene Kategorie, 3 Schwimmer, immer eine Stunde rotierend im Wechsel)
 Staffeln mit Neoprenanzug (offene Kategorie, 3 Schwimmer, immer eine Stunde rotierend im Wechsel)

Siegerliste 
Siegerliste aller Altersklassen ohne Neoprenanzug (Strecken-Bestzeit farbig unterlegt) Zeiten in Stunden, Minuten und Sekunden.

Weblinks 
 Sri Chinmoy Races, Offizielle Seite
 Video: 2014, TeleZüri
 Video-Trailer: 2013, (Eng.)
 Video: 2012, (Eng.)

Einzelnachweise 

Freiwasserschwimmwettbewerb
Sportveranstaltung in Zürich
Chinmoy
Gegründet 1969
Zürichsee
Schwimmsport (Schweiz)